А́лан Ван Спрэнг (, род. 19 июня 1971, Калгари, Альберта) — канадский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Наркобарон», «Дневники мертвецов» и «Выживание мертвецов». Также известен по ролям сэра Фрэнсиса Брайана в третьем сезоне культового сериала «Тюдоры», детектива-сержанта Дерека Спирса в сериале «Кинг» и короля Франции Генриха II в телесериале «Царство». Кроме того, Ван Спрэнг снялся в большом количестве фильмов и сериалов.

У Ван Спрэнга есть сын Логан и дочь Таля.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады